Габриэла Агирре (; ) — аргентинская хоккеистка на траве, полузащитник. Участница летних Олимпийских игр 2016 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2006 года, чемпионка Америки 2009 года, чемпионка Панамериканских игр 2007 года.

Биография 

Габриэла Агирре родилась 19 февраля 1986 года в аргентинском городе Сальта.

Играет в хоккей на траве за «Банко».

В 2005 году выступала за сборную Аргентины среди юниорок до 21 года.

В 2006 году в составе женской сборной страны завоевала бронзовую медаль чемпионата мира в Мадриде. Мячей не забивала.

В 2007 году выиграла золотую медаль хоккейного турнира Панамериканских игр в Рио-де-Жанейро.

В 2009 году завоевала золотую медаль Панамериканского чемпионата в Гамильтоне.

Трижды выигрывала медали Трофея чемпионов — золото в 2008 году в Мёнхенгладбахе и в 2016 году в Лондоне, серебро в 2007 году в Кильмесе.

В 2016 году вошла в состав женской сборной Аргентины по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, занявшей 7-е место. Играла на позиции полузащитника, провела 6 матчей, мячей не забивала.

Примечания 

Хоккеисты на траве Аргентины
Игроки женской сборной Аргентины по хоккею на траве
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Америки по хоккею на траве
Чемпионы Панамериканских игр по хоккею на траве